Красногорская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Российской Федерации:

 Красногорская волость (Мамадышский уезд) — в составе Казанской губернии
 Красногорская волость (Новоалександровский уезд) — в составе Ковенской губернии
 Красногорская волость (Верхотурский уезд) — в составе Пермской губернии
 Красногорская волость (Лужский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии
 Красногорская волость (Ялотуровский уезд) — в составе Тобольской губернии
 Красногорская волость (Крапивенский уезд) — в составе Тульской губернии
 Красногорская волость (Клинцовский уезд) — название Поповогорской волости в 1922—1929 годах в составе Клинцовского уезда (до 1921 года — Суражского уезда)
 Красногорская волость (Псковская область) — волость в Дедовичском районе Псковской области в 1995—2010 годах